Odbor průmyslového designu je jeden ze čtyř odborů (vedle odboru tribologie, technické diagnostiky a reverzního inženýrství a aditivních technologií) působících na Ústavu konstruování na Fakultě strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně.

Výuka 
Průmyslový design je umělecko-technický obor, jehož cílem je připravovat tvůrčí osobnosti vybavené širokým spektrem znalostí a dovedností z oblasti umění, techniky a progresivních technologií. Výuka kombinuje základní předměty strojního inženýrství se základními disciplínami umělecko-designérskými (kresba, modelování, písmo, ateliérová tvorba, ergonomie ad.), předměty počítačové grafiky a informačních technologií (2d, 3d, modelování, animace). Studium klade důraz na přípravu komplexní tvůrčí osobnosti schopné rozumět své sociální roli a je založeno na individuálním vedení posluchače, který se učí vyjadřovat prostřednictvím výkresové a modelové dokumentace. Cílem studia je vybavit absolventy hlubšími znalostmi metod designérské tvorby. Díky znalostem základních technických a designérských oborů se tak absolventi stanou teoreticky i prakticky dobře vybavenými inženýry, kteří naleznou široké uplatnění v praxi buď jako samostatní tvůrci nebo častěji jako členové vývojových týmů v různých oborech.

Na odboru je vyučován bakalářský a magisterský i doktorský studijní program.

V bakalářském studijním programu získávají posluchači znalosti z oblasti základních oborů strojírenství a technické teorie, stejně jako základních metod designérské tvorby. V ateliérových předmětech se seznamují s konkrétními případy aplikací a učí se efektivně využívat své vzdělání k řešení designérských problémů.

Magisterský program je zacílen na prohlubování znalostí metod designérské tvorby. Spolu se znalostmi základních technických a designérských oborů získanými v bakalářském studiu se tak studenti stávají teoreticky i prakticky dobře vybavenými inženýry, kteří naleznou uplatnění v designérské praxi především v řídících a designérských týmech různých oborů, nebo jako samostatní designéři.

Doktorské studium je zaměřeno na přípravu studentů k samostatné tvůrčí činnosti na úrovni mezinárodních standardů v oblasti konstruování strojů a jejich částí a v oblasti průmyslového designu. Důraz je kladen zejména na využití nejnovějších poznatků základních a aplikovaných věd a na integraci počítačových, informačních a komunikačních technologií do konstrukčního procesu. Tématem doktorských disertačních prací jsou vždy aktuální problémy spadající do výzkumného programu Ústavu konstruování FSI VUT v Brně a spolupracujících tuzemských a zahraničních institucí.

Výstavy 
Závěrečné práce diplomantů jsou každoročně k vidění na různých výstavách. Z pravidla bývají vystaveny v prostorách Technického muzea v Brně. První výstava diplomových prací v Technickém muzeu se konala v roce 2004. Před tím se uskutečnily tři velké výstavy projektů studentů designu FSI VUT Brno v Galeriích Design centra ČR v Brně a Praze – 1996, 1997 a 2004 a studentské práce byly představeny veřejnosti na mnoha desítkách dalších výstav, významnou událostí byla výstava Design My Love v galerii National Institute of Design v indickém Ahmedabadu v roce 2011. Od roku 2019 jsou absolventské práce vystavovány v ateliéru pátého ročníku v prostorách fakulty strojního inženýrství, kde jsou ke zhlédnutí v průběhu léta od promocí do začátku následujícího semestru.

Reference 

Fakulta strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně
Školy založené roku 1991